Witness est un mot anglais signifiant « témoin ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film croate de  sorti en 2003 ;

 , thriller américain de  sorti le  ;
 Witness, film indien de  sorti le .

Télévision

Épisode 

  (Le Passé recomposé),  de la 1 saison de The Secret Circle.

Série télévisée 

 , titre anglais des Témoins, série télévisée français diffusée depuis le  sur France 2 ;

 , série télévisée canadienne de documentaire diffusée de  à  sur  ;
 , série télévisée de documentaire diffusée depuis  sur .

Musique

Groupe 

 A Witness, groupe anglais de rock alternatif ;

 , groupe français de grunge actif entre 1989 et 2001 ;
 , groupe anglais de rock alternatif ;
 , groupe de rock formé à Atlanta.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti en 1994 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Katy Perry sorti le .

Autre 

 Witness, association qui a pour but d'utiliser la vidéo et les nouvelles technologies pour faire avancer les droits de l'homme.

Voir aussi